Trachyspermum carvifolium är en flockblommig växtart som först beskrevs av Otto Wilhelm Sonder, och fick sitt nu gällande namn av Carl Georg Oscar Drude. Trachyspermum carvifolium ingår i släktet ajowaner, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ajowaner
carvifolium